Виктор Павлович Куликов (11 апреля 1968, Магнитогорск) — советский и российский футболист и тренер.

Куликов входит в пятёрку гвардейцев «Металлурга» проведя за клуб более 400 матчей (один из четырёх) за 13 сезонов, в 1988—1989 годах служил в армии.

В 2001 году был играющим тренером клуба «Лукойл» из посёлка Аргаяш выступавшего в чемпионате Челябинской области (1 место).

Клубная статистика

Ссылки 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Металлург-Магнитогорск»
Игроки ФК «Атоммаш»
Игроки ФК «Спартак» Нижний Новгород